Kustow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Kustow, russischer Handballspieler
 Pawel Kustow (* 1965), sowjetischer Skispringer
 Wladislaw Kustow, sowjetischer Ringer

Siehe auch:
 Kustowa